Adrián Galád (ur. 1970) – słowacki astronom. Pracuje w Katedrze Astronomii, Fizyki Ziemi i Meteorologii Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Obserwacje prowadzi w obserwatoriach w Modrej i Ondřejovie. W latach 1995–2004 odkrył 81 planetoid, z czego 7 samodzielnie, a 74 wspólnie z innymi astronomami.

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (32008) Adriángalád.

Przypisy 

Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Słowaccy astronomowie XX wieku
Słowaccy astronomowie XXI wieku
Wykładowcy Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie
Urodzeni w 1970